Монтепарано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Таранто.

Население составляет 2361 человек (2008 г.), плотность населения составляет 804 чел./км². Занимает площадь 3 км². Почтовый индекс — 74020. Телефонный код — 099.

Покровителями коммуны почитаются святые врачи безмездные, бессребреники Косьма и Дамиан, святой Иосиф, а также San Gaetano di Thiene, празднование 7 августа, 26 сентября и 19 марта.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/